A La Liga 1982-83-as szezonja volt a bajnokság 52. kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a bajnok az Athletic Bilbao lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe. A szezon 1982. szeptember 4-én kezdődött és 1983. május 1-jén ért véget.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1